«Survivor» puede referirse a:

Informática 
 Survivor (1987), videojuego de Topo Soft.

Televisión 
 Supervivientes, reality show de supervivencia.
 Survivor, versión estadounidense de Supervivientes.
 Survivor Series, evento PPV de la WWE.

Música 
 Survivor, banda estadounidense de hard rock y AOR;
 Survivor (-), álbum de Survivor;
Survivor (2016), álbum de Stuck in the Sound;
 Survivor (-), álbum de Funker Vogt;
 Survivor (2000), álbum de Destiny's Child;
 Survivor (2000), canción de Destiny's Child.
 Survivor (2014), canción de Helena Paparizou.

Videojuegos 
 Survivor, videojuego de Topo Soft para máquinas de 8 bits lanzado en 1987.
 Resident Evil: Survivor (2000), videojuego de la subsaga Survivor de la saga de videojuegos Resident Evil, lanzado por Capcom.

Literatura 
 Survivor (Superviviente) (2000), novela de Chuck Palahniuk.